est un mot anglais qui peut faire référence à :

 , album des  sorti le  ;
 , jeu vidéo de plates-formes créé par Edmund McMillen et sorti le .
 Lillian Gish (1893-1993), actrice américaine.
 Sheila Gish (1942-2005), actrice anglaise.
 Duane Gish (1921-2013), créationniste américain.
 Gish gallop, expression faisant référence à Duane Gish.

Homonymie de patronyme